Sirodesmium är ett släkte av svampar. Sirodesmium ingår i ordningen Chaetothyriales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sirodesmium